Teotlalco kan syfta på:

 Teotlalco (kejsarinna) (1500-talet), en aztekisk kejsarinna

Geografi

Mexiko 

 Teotlalco (kommun), Puebla, 
 Teotlalco, Puebla
 Teotlalco, Veracruz, ort, Soledad Atzompa,